Спрингфийлд (, в превод – Пролетно поле), може да се отнася за:

САЩ 
 Спрингфийлд (Илинойс), град и столица на щата Илинойс в САЩ
 Спрингфийлд (Колорадо)
 Спрингфийлд (Масачузетс)
 Спрингфийлд (Мисури)
 Спрингфийлд (Охайо)
 Спрингфийлд (Орегон)
 Спрингфийлд (Пенсилвания)
 Спрингфийлд (Тенеси)

Личности 
 Дъсти Спрингфийлд (1939 – 1999) – британска поп и соул певица